Албенский — фамилия.

 Албенский, Александр Борисович (1802 — не ранее 18440 — русский историк.
 Албенский, Василий Борисович (?—1859) — генерал-лейтенант Корпуса корабельных инженеров.